Tělo jako důkaz může být:
 Tělo jako důkaz (film, 1993) – americký film Uliho Edela z roku 1993
 Tělo jako důkaz (film, 2009) – německý film Hansjörga Thurna z roku 2009
 Tělo jako důkaz (seriál) – americký televizní seriál z let 2011–2013